Брю́кнер () — фамилия.

Известные носители:
 Брюкнер, Александр (1856—1939) — польский языковед и литературовед.
 Брюкнер (Брикнер), Александр Густавович (1834—1896) — русский историк немецкого происхождения.
 Брюкнер, Вильгельм (1884—1954) — шеф-адъютант А. Гитлера.
 Брюкнер, Гельмут (1896—1951) — партийный деятель НСДАП, гауляйтер Силезии.
 Брюкнер, Иоганн Георг Андреас фон (1744—1814) — российский юрист, математик, астроном немецкого происхождения.
 Брюкнер, Карел (род. 1939) — чешский футболист и футбольный тренер.
 Брюкнер, Карл Густавович (1893—1963) — немецкий скрипач и музыкальный педагог.
 Брюкнер, Кристиан (род. 1943) — немецкий актёр озвучивания.
 Брюкнер, Кристина (1921—1996) — немецкая писательница.
  (1924—2014) — американский физик-теоретик.
 Брюкнер, Оскар (1857—1930) — немецкий виолончелист.
 Брюкнер, Паскаль (род. 1948) — французский писатель.
 Брюкнер, Роланд (род. 1955) — немецкий гимнаст, призёр летних Олимпийских игр 1976 и 1980 годов.
 Брюкнер (Брикнер), Эдуард (1862—1927) — немецкий географ, климатолог и гляциолог.

См. также 
 Брукнер (значения)